Шервуд Маршалл Фриз (; , , США — ) был защитником в Национальной Футбольной Лиге.

Биография 
Фриз родился 24 ноября 1920 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фриз был сыном актёра «Кейстоун Копс» Отто Фриза.

Фриз играл за Green Bay Packers в сезоне 1943 года НФЛ. Он играл на университетском уровне в Университете штата

Ссылки 
 http://www.pro-football-reference.com/players/F/FrieSh20.htm
 http://www.nfl.com/players/sherwoodfries/profile?id=FRI355959

Игроки в американский футбол США
Игроки «Грин-Бей Пэкерс»